Ла Хеновева има више значења:

 Ла Хеновева (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Хеновева (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику